Guantánamo nebo Guantanamo může znamenat:

 Guantánamo – město na Kubě, hlavní město stejnojmenné provincie
 Guantánamo (provincie) – provincie na Kubě
 Guantánamo (zátoka) – zátoka na Kubě
 Guantánamo (základna) – námořní základna USA ve stejnojmenné zátoce na Kubě

Související články 
 Guantanamera